Эволюционная лингвистика — научное изучение возникновения и развития языка на основе принципа эволюционности. Основной проблемой данной дисциплины является недостаток эмпирических данных: многие языки, исчезая, не оставляют следов. Это стало причиной того, что примерно до начала 1980-х гг. эволюционная лингвистика не воспринималась как дисциплина всерьёз. В конце 1980-х гг. лингвисты проявляют к эволюционной лингвистике всё больший интерес в связи с успехами таких смежных дисциплин, как психолингвистика, нейролингвистика, эволюционная антропология и когнитивная наука.

В российской лингвистической литературе термин «эволюционная лингвистика» используется редко, вместо него чаще используют термин глоттогония.

История 
Людей издавна интересовал вопрос о том, как на Земле возникло множество языков. Одни ученые полагают, что все они имеют общие корни, появившись в результате цепи дивергенций прамирового языка (концепция моногенеза). Другие полагают, что изначально было несколько независимых очагов возникновения языков (концепция полигенеза).

Лингвисты установили родство языков в тех случаях, когда языковое единство распалось не более 5 — 10 тыс. лет назад и объединили их в языковые семьи. Некоторые исследователи пытались установить и более отдаленное генетическое родство языков.

В конце XVIII века теорию происхождения и эволюции языка развивал Джеймс Бёрнетт, его идеи были упомянуты Чарлзом Дарвином в «Происхождении человека»

Август Шлейхер (1821—1868) с его теорией «древа языков» (Stammbaumtheorie) нередко рассматривается как основоположник эволюционной лингвистики. «Древо языков» было смоделировано по аналогии с эволюционным древом видов в биологии. В статье, опубликованной в 1853 г., Шлейхер ввёл понятие языковых семей как эволюционных единиц.

Джозеф Джастроу опубликовал теорию возникновения языка из жестов в 7-м томе Science.

Теория «древа языков» оказалась довольно продуктивной для сравнительной лингвистики, но не решила основной проблемы эволюционной лингвистики: нехватку материальных свидетельств. Вопрос о происхождении языка был признан нерешаемым. Известно, что Парижское лингвистическое общество в 1866 отказалось в дальнейшем принимать работы на данную тему.

Некоторые лингвисты — в их числе Джон Макуортер — занимались анализом возникновения и развития базовых методов коммуникации, в частности, пиджинизации и креолизации.

Международные конференции по эволюции языка EVOLANG () проводятся каждые два года, начиная с 1996 г.

См. также 
 Словообразование
 Генетическая классификация языков
 Бурлак, Светлана Анатольевна

Примечания

Литература 
 Cangelosi, A. and Harnad, S. (2001) The adaptive advantage of symbolic theft over sensorimotor toil: Grounding language in perceptual categories Evolution of Communication 4(1): pp. 117-142.
 M. Christiansen and S. Kirby (eds.), Language Evolution, Oxford University Press, New York (2003), ISBN 978-0-19-924484-3.
 Bickerton, D., Symbol and Structure: A Comprehensive Framework for Language Evolution, pp. 77-93.
 Hurford, J. R., The Language Mosaic and Its Evolution, pp. 38-57.
 Lieberman, P.,Motor Control, Speech, and the Evolution of Language, pp. 252-271.
 Deacon, T. (1997) The symbolic species: the coevolution of language and the brain, Norton, New York.
 Hauser, M.D. (1996) The evolution of communication, MIT Press, Cambridge, MA.
 Daniel Dor and Jablonka Eva (2001). How language changed the genes. In Tabant J. Ward. S. (editors). Mouton de Gruyer: Berlin, pp 149—175.
 Dor D. and Jablonka E. (2001) From cultural selection to genetic selection: a framework for the evolution of language. Selection, 1-3, pp. 33-57.
 
 Jackendoff, R. (2002) Foundations of language: brain, meaning, grammar, evolution Oxford University Press, New York
 Komarova, N.L. (2007). Language and Mathematics: An evolutionary model of grammatical communication. In: History & Mathematics. Ed. by Leonid Grinin, Victor C. de Munck, and Andrey Korotayev. Moscow, KomKniga/URSS. P. 164—179. ISBN 978-5-484-01001-1.
 Nowak, M.A. and N.L. Komarova (2001) Towards an evolutionary theory of language, Trends in Cognitive Sciences 5 (7), pp. 288-295.
 Pinker, S. (1994) The language instinct, HarperCollins, New York.
 Pinker, S. and P. Bloom (1990) Natural language and natural selection Behavioral and Brain Sciences 13: pp. 707-784
 Sampson, Geoffrey: Evolutionary Language Understanding, published 1996 by Cassel (London), ISBN 0-304-33650-5
 Steels, L. (2001) Grounding Symbols through Evolutionary Language Games. In: Cangelosi A. and Parisi D. (Eds.) Simulating the Evolution of Language Springer.
 Steklis, H.D. and Harnad, S (1976) From hand to mouth: Some critical stages in the evolution of language In: Harnad, S., Steklis, H. D. and Lancaster, J., (1976) (Eds) Origins and Evolution of Language and Speech. Annals of the New York Academy of Sciences 280: 1-914.
 See also the UIUC Language Evolution and Computation Bibliography/Repository (1200+ related references, citations, and fulltext pointers)
 Encyclopedia Americana,Americana Corporation of Canada{1959}-Iceland-Language
 Zuidema, W. H., The Major Transitions in the Evolution of Language, PhD thesis, Theoretical and Applied Linguistics, University of Edinburgh (2005) 
 Johansson, Sverker, Origins of language : constraints on hypotheses, Converging evidence in language and communication research vol. 5, Amsterdam : Benjamins (2005).
 Mithen, Steven J., The singing neanderthals : the origins of music, language, mind and body London : Weidenfeld & Nicolson (2005), ISBN 978-0-297-64317-3
 Partha Niyogi, The computational nature of language learning and evolution MIT Press, Current studies in linguistics 43 (2006).
 A. Carstairs-McCarthy, The evolution of language, Lingua vol. 117, issue 3 (2007, March).
 Bernd Heine, Tania Kuteva, The genesis of grammar : a reconstruction, Oxford University Press, 2007, ISBN 978-0-19-922776-1, ISBN 978-0-19-922777-8.
 James R. Hurford, Language in the light of evolution, Oxford University Press, Studies in the evolution of language vol. 1 (2007).
 
 

 

 
 Сепир Э. Язык. М. — Л., 1934
 Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958
 Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982
 Лингвистические исследования: эволюция и функционирование языка. Сб. статей. Екатеринбург, 1993
 Абаев В. И. Понятие идеосемантики. — В кн.: Абаев В. И. Избранные труды. Общее и сравнительное языкознание. * * Владикавказ, 1995
 Николаева Т. М. Теории происхождения языка и его эволюции — новое направление в современном языкознании. — Вопросы языкознания, 1996, № 2
 Селицкая И. А. Теория познания: мышление и речь первобытного человека. СПб, 1998

Ссылки 
 Fluid Construction Grammar
 Language Evolution and Computation Research Unit, University of Edinburgh
 Sony CSL Research
 Vrije Universiteit Brussel Research
 ARTI Artificial Intelligence Laboratory, Vrije Universiteit Brussel
 ECAgents: The Project on Embodied and Communicating Agents
 ЯЗЫКОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Сравнительно-историческое языкознание
Разделы лингвистики
лингвистика